Stanisław Pewnicki (ur. 1892) – aptekarz, działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Odznaką Pamiątkową Więźniów Ideowych
 Stanisław Pewnicki (1894–1961) – polityk, poseł do Krajowej Rady Narodowej

Przypisy